Re d'Italia (oklopnjača)
Re d'Italia (klasa oklopnjača)
SS Re d'Italia